Doktorlar – serie televisiva turca del 1989
 Doktorlar – serie televisiva turca del 2006